Яре́менко — українське прізвище, походить від імені Ярема.

Відомі носії 

 Яременко Антон Олександрович — український футболіст, нападник охтирського «Нафтовика-Укрнафти».
 Яременко Богдан Васильович — український дипломат і громадський діяч.
 Яременко Василь Сергійович — актор
 Яременко Василь Васильович — філолог
 Яременко Василь Михайлович — актор театру, Народний артист України
 Яременко Віктор Анатолійович — український артист балету.
 Яременко Гнат Гаврилович — маляр
 Яременко Ілля Петрович — повний кавалер Ордена Слави
 Яременко Максим Васильович — історик, дослідник історії Києво-Могилянської академії
 Яременко Сергій Арсентійович — українській політик, міський голова Іллінців
 Яременко Сергій — композитор
 Єпископ Черкаський і Чигиринський ІОАН (в миру Яременко Олег Васильович)
 Яременко Сергій Олександрович — український банкір, колишній голова правління Укрексімбанку, екс-заступник голови Національного банку України.
 Яременко Юрій Юрійович — солдат Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» III ступеня.
 Яременко Ярослав Дмитрович (1972—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни

Див. також 
 Єременко
 Єрьоменко
 Ярема
 Яремчук

Примітки